Guaraque peut désigner :

Toponymes

Guaraque : l'une des 23 municipalités de l'État de Mérida ;
 Guaraque : le chef-lieu de la municipalité de Guaraque dans l'État de Mérida ;
 Guaraque : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Guaraque dans l'État de Mérida.

Homonymie de toponyme